БГУ:
 Байкальский государственный университет
 Бакинский государственный университет имени М. Э. Расулзаде
 Батумский государственный университет
 Башкирский государственный университет
 Белгородский государственный университет
 Белорусский государственный университет
 БГУ — команда КВН Белорусского государственного университета.
 БГУ — белорусский футбольный клуб из Минска.
 
 Бельцкий государственный университет
Бишкекский гуманитарный университет
 Братский государственный университет
 Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского
 Бурятский государственный университет
 Быстрый глобальный удар, PGS
 Университет им. Бен Гуриона в Негеве в Беер-Шеве, Израиль

См. также 
 
 
 БГУФК
 Динамо-БГУФК
 БГАТУ